Придорожное () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 274 человека. Почтовый индекс — 75546. Телефонный код — 55-34. Код КОАТУУ — 6522187002.

Местный совет 
75546, Херсонская обл., Генический р-н, с. Фрунзе, ул. Мира

Ссылки 
 Придорожное на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Генического района